Voigt est un patronyme partagé par plusieurs personnalités ainsi qu'un nom en mathématique.

Patronymes 

 Angela Voigt (née en 1951), ancienne athlète est-allemande ;
 Brooke Voigt (née en 1993), snowboardeuse canadienne ;
 Cynthia Voigt (née en 1942), écrivaine américaine, auteure de livres pour enfants ;
 Deborah Voigt (née en 1960), soprano dramatique américaine ;
 Elizabeth Anne Voigt (1944-2010), muséologue et archéozoologiste sud-africaine ;
 Emil Voigt (1883-1973), ancien athlète britannique spécialiste la course de fond ;
 Friedrich Siegmund Voigt (1781-1850), botaniste et zoologiste allemand ;
 Fritz Voigt (1882-1945), homme politique allemand ;
 Georg Voigt (1827-1891), historien allemand ;
 Harry Voigt (1913-1986), athlète allemand spécialiste du sprint ;
 Jens Voigt (né en 1971), coureur cycliste allemand ;
 Joachim Johann Otto Voigt (1798-1843), botaniste allemand ;
 Johannes Voigt (1786-1863), historien allemand ;
 Karl Friedrich Voigt (1800-1874),  sculpteur allemand ;
 Karsten Voigt (né en 1941), politicien allemand membre du SPD ;
Susanne Voigt (1927-2016), sculptrice autrichienne ;
 Udo Voigt (né en 1952), homme politique d'extrême-droite et politologue allemand ;
 Vanessa Voigt (née en 1997), biathlète allemande ;
Wilhelm Voigt (1849-1922), imposteur allemand ;
 Woldemar Voigt (1850-1919), physicien allemand ;
 Wolfgang Voigt (né en 1961), artiste allemand de musique électronique.

Orthographe différente 
 Charles A. Voight (1887-1947), auteur de bande dessinée américain ;
 Jon Voight, acteur américain ;
 Angelina Jolie née Angelina Voight, actrice américaine.

Divers 
Une fonction de Voigt est le produit de convolution d'une fonction gaussienne et d'une fonction lorentzienne ayant le même sommet. 
La notation de Voigt est une convention permettant de réduire le nombre d'indices utilisés pour décrire un tenseur symétrique.
Le modèle de Kelvin-Voigt est un modèle de matériau viscoélastique, c'est-à-dire présentant à la fois des propriétés élastiques et visqueuses.